Hurley kan syfta på:

 Hurley (kölbåt) – en segelbåtsmodell

Geografi

Antarktis 

 Hurley (udde), 
 Mount Hurley, Antarktis,

Storbritannien 

 Hurley (ort i Storbritannien, England, Warwickshire), 
 Hurley, Berkshire, ort i England,

USA 

 Hurley, Missouri, ort, Stone County, 
 Hurley, Mississippi, ort, Jackson County, 
 Hurley, New York, ort, Ulster County, 
 Hurley, South Dakota, ort, Turner County, 
 Hurley, Wisconsin, countyhuvudort, Iron County, 
 Hurley, New Mexico, ort, Grant County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar